Tessellana är ett släkte av insekter. Tessellana ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Tessellana